Grand Prix es un término francés que hace referencia a:

 Grand Prix de l'Imaginaire, premio literario francés.
 Grand Prix de Roma, beca escolar concedida por el gobierno francés.
 Grand Prix de la Ville d'Angoulême, premio concedido a artistas gráficos.
 Grand Prix de Cannes, premio del jurado del Festival de cine de Cannes.

Deporte 
 Grand Prix, nombre usado para describir numerosas carreras de automovilismo y motociclismo, en particular de la Fórmula 1 y del Campeonato Mundial de Motociclismo;
 Grand Prix A1, premio de automovilismo;
 Grand Prix D1, premio de automovilismo;
 Grand Prix Masters, premio de automovilismo;
 Grand Prix de Speedway, premio de motociclismo;
 Grand Prix de la FIDE, premio de ajedrez;
 Grand Prix K-1 World, premio de kickboxing;
 Grand Prix de Chantal Biya, premio de ciclismo;
 Grand Prix de Turf, premio de hípica;
 Grand Prix de Voleibol, premio de voleibol;
 Grand Prix Tennis Circuit, circuito de tenis.

Películas 
 Grand Prix, película estadounidense del año 1929.
 Grand Prix, película estadounidense del año 1934.
 Grand Prix, película italiana del año 1944.
 Grand Prix, película estadounidense del año 1966.

Televisión 
 Grand Prix de la canción, nombre referido al Festival de la Canción de Eurovisión.
 Grand Prix del verano, programa de televisión español.
 Grand Prix Xpress, programa de televisión español.
 Grand Prix, serie de anime emitida en 1977.

Otros 
 Grand Prix, modelo de automóvil fabricado por Pontiac.
 Grand Prix, revista de F1 creada en el año 2003.
 Grand Prix 4, videojuego de carreras desarrollado por MicroProse.